Mit dem ersten Fernsehprogramm sind unter anderen folgende (meist öffentlich-rechtlichen) Sender gemeint:

 Das Erste in Deutschland
 ORF eins in Österreich
 SRF 1 in der deutschsprachigen Schweiz
 RTS Un in der französischsprachigen Schweiz
 RSI LA 1 in der italienischsprachigen Schweiz
 Eén in der Flämischen Gemeinschaft Belgiens
 La Une in der Französischen Gemeinschaft Belgiens
 DR1 in Dänemark
 TF1 (1987 privatisiert) in Frankreich
 RTÉ One in Irland
 Rai 1 in Italien
 NPO 1 in den Niederlanden
 TVP1 in Polen
 ČT1 in Tschechien
 TRT 1 in der Türkei
 BBC One im Vereinigten Königreich